

Personnalités

Camille Danel (né en 1988), joueur de volley-ball français.
Henri Éloi Danel (1850-1900), administrateur colonial français.
Pascal Danel (né en 1944), chanteur français.
Pierre Danel (1902-1966), ingénieur français.
 Famille Bigo-Danel, industriels français.

Autres 
 Quatuor Danel, un quatuor à cordes belge.
Patronyme français